

Населені пункти та їхні частини
 Слівіни — село в гміні Тчев Тчевського повіту Поморського воєводства
 Слівіни — село в гміні Стравчин Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Слівіни — частина села Букувно в гміні Радзанув Білобжезького повіту Мазовецького воєводства

Примітки